Héricourt (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Héricourt (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais